Peter Higgs
 bozon Higgsa
 pole Higgsa